Dodentrein, een boek van de Schotse auteur Alastair MacNeill uit 1989
Death Train (1993), een Amerikaanse televisiefilm uit 1993 gebaseerd op dit boek